James Wilson (1742–1798) – amerykański prawnik i polityk
 James Wilson (1837–1925) – amerykański generał i pisarz
 James Wilson (1891–1973) – brytyjski lekkoatleta
 James Wilson – postać fikcyjna, bohater serialu „Dr House”

Piłkarze
 James Wilson (1866–1900) – szkocki piłkarz 
 James Wilson (1895–1917) – szkocki piłkarz 
 James Wilson (ur. 1989) – walijski piłkarz 
 James Wilson (ur. 1995) – angielski piłkarz